Hellbach ist der Name von Fließgewässern:
 unterschieden nach dem Mündungsgewässer als Klammerzusatz und nach diesem geordnet:
 Hellbach (Aar), linker Zufluss der Aar vor der Papiermühle vor Freiendiez, Stadt Diez, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Hellbach (Angel), linker Zufluss der Angel (Fluss) bei Tönnishäuschen (Vorhelm), Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen
 Hellbach, anderer Name des Bächlenbachs (zur Gabiare) bei Bächle, Gemeinde Seehof, Verwaltungskreis Berner Jura, Kanton Bern
 Hellbach (Daubach), rechter Zufluss des Daubachs (zum Gelbach) an der Häusgesmühle von Daubach, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Hellbach (Diemel), linker Zufluss der Diemel bei Scherfede (Warburg), Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Hellbach (Elsenz), rechter Zufluss der Elsenz in Eppingen, im Kraichgau, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Hellbach (Ems), rechter Zufluss der Ems beim Hof Hellmann nahe Greven, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Hellbach (Emscher), rechter Zufluss der Emscher bei Recklinghausen-Süd, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen
 Hellbach (Emsdettener Mühlenbach), rechter Zufluss des Emsdettener Mühlenbachs bei Nordwalde, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Hellbach (Endert), rechter Zufluss der Endert oder das Endertbachs bei Vorpochten, Stadt Ulmen, Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Hellbach (Gaybach), linker Zufluss des Gaybachs bei Wallendorf, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Hellbach (Holtemme), rechter Zufluss der Holtemme in Derenburg, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Hellbach (Hostellibach), linker Zufluss des Hostellibachs im Gebiet der Gemeinde Goms, Bezirk Goms, Kanton Wallis
 Hellbach (Kempt), linker Zufluss der Kempt nach Rossberg, Stadt Winterthur, Bezirk Winterthur, Kanton Zürich, Schweiz
 Hellbach (Knippertzbach), rechter Zufluss des Knippertzbachs nahe Leloh (Schwalmtal), Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen
 Hellbach (Lahn), linker Zufluss der Lahn auf der Ortsgemeindengrenze von Cramberg zu Steinsberg, beide im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Hellbach (Lippe), indirekter rechter Zufluss der Lippe bei Vinnum, Stadt Olfen, Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen
 Hellbach (Luher Bach), rechter Zufluss des Luher Bachs (zur Ilse) bei Lüerdissen-Oberluhe (Lemago), Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Hellbach (Lude), rechter Zufluss der Lude nahe Stolberg, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Hellbach (Mühlenbach), linker Zufluss des Mühlenbachs (zur Saar) in Honzrath, Gemeinde Beckingen, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland
 Hellbach, Oberlaufname der Temnitz (zur Plane) im Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Hellbach (Schwarzer Bach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Schwarzen Bachs (zum Bocholter-Aa-Zufluss Schwarzer Vennbach) bei Hochmoor (Gescher), Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen
 Hellbach (Schwarzer Vennbach), rechter Zufluss des Schwarzen Vennbachs (zum Bocholter-Aa-Hauptstrang-Oberlauf Weißen Vennbach) in Waldvelen, Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen
 Hellbach (Sernf), rechter Zufluss der Sernf bei Wart, Gemeinde Glarus Süd, Kanton Glarus
 Hellbach, Oberlauf der Temnitz bei Schwanebeck (Bad Belzig), Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Hellbach (Unglinghauser Bach), linker Zufluss des Unglinghauser Bachs in Unglinghausen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Hellbach (Wissenbach), linker Zufluss des Wissenbachs (zur Töss gegenüber von Kollbrunn, Gemeinde Zell, Bezirk Winterthur) nach Weisslingen, Bezirk Pfäffikon, beide Orte im Kanton Zürich

 mit anderem Lemmazusatz unterschieden und nach diesem geordnet:
 Hellbach (bei Neubukow), Zufluss der Ostsee zwischen Roggow (Rerik) und Teßmannsdorf (Am Salzhaff), Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Hellbach (Davosersee), nordwestlicher Zufluss des Davosersees vor Davos, Region Prättigau/Davos, Kanton Graubünden
 Hellbach (Möllner Seenplatte), Zu- und Abfluss des Drüsensees, Abschnitt des die Möllner Seenplatte verbindenden Gewässers bei Mölln, Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein, siehe Hellbachtal

Hellbach ist der Name eines Adelsgeschlechts
 Hellbach (Adelsgeschlecht), erloschenes thüringisches Adelsgeschlecht

Hellbach ist der Familienname folgender Personen:
 Catherina Hellbach (* 1975), deutsche Rechtsanwältin und Schauspielerin
 Christian Hellbach (* 1959), deutscher Diplomat und Botschafter
 Johann Christian von Hellbach (1757–1828), deutscher Jurist, Historiker und Autor
 Rudolf Hellbach (1857–nach 1902), Theaterschauspieler

Siehe auch:
 Helbach (Begriffsklärung)
 Helle (Begriffsklärung)
 Hellebach
 Hellegraben
 Hellenbach
 Helmbach